Andrés Vásquez peut désigner :

 Andrés Vásquez (1936-), matador espagnol ;
 Andrés Vásquez (1987-), footballeur suédo-péruvien.